Якупович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Якупович, Арнель (род. 1998) — австрийский футболист.
 Якупович, Далила (род. 1991) — словенская теннисистка.
 Якупович, Элдин (род. 1984) — боснийско-швейцарский футболист, вратарь.